Saboteur peut désigner :

Personne
Saboteur, l'employé du chemin de fer chargé de poser un sabot
Saboteur, celui qui effectue un sabotage, action délibérée d'opposition menée sur du matériel.

Film
1942 : Cinquième Colonne (Saboteur) d'Alfred Hitchcock.

Jeux
Saboteur, un jeu vidéo édité par Durell Software.
Saboteur, un jeu vidéo développé par Pandemic Studios, sorti en 2009.
Saboteur, un jeu de société de Frédéric Moyersoen sorti en 2004.

Musique
Saboteur, un label de musique.